Karl-Heinz Berndt ist der Name folgender Personen:

* Karl-Heinz Berndt (Schriftsteller) (1923–1993), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Karl-Heinz Berndt-Elbing (1934–1999), deutscher Maler